Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen Rappers Eminem. Bislang erhielt er Schallplattenauszeichnungen für über 364,6 Millionen verkaufte Tonträger, davon mehr als 105,4 Millionen verkaufte Alben, 257,8 Millionen verkaufte Singles und 1,4 Millionen verkaufte Videoalben. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Einzelinterpreten aller Zeiten.

Der meistzertifizierte Tonträger des Künstlers ist das vierte Studioalbum The Eminem Show mit Auszeichnungen für über 19,9 Millionen verkaufte Einheiten. Die erfolgreichste Single ist Lose Yourself, die Auszeichnungen für mehr als 19,7 Millionen Verkäufe erhielt.

Weltweit bekam Eminem bisher 26 Silberne, 226 Goldene, 866 Platin- und neun Diamantene Schallplatten.

In Deutschland erhielt der Rapper bisher 20 Goldene sowie 20 Platin-Schallplatten für über 9,2 Millionen Musikverkäufe, womit er zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern hierzulande gehört.
Die meisten Auszeichnungen bekam Eminem mit 40 Gold-, 191 Platin- sowie sechs Diamantenen Schallplatten für mehr als 264 Millionen verkaufte Tonträger in den Vereinigten Staaten.

Die Auszeichnungen sind geordnet nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.).

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

The Slim Shady LP

The Marshall Mathers LP

The Eminem Show

8 Mile (Soundtrack)

Encore

Curtain Call: The Hits

Eminem Presents: The Re-Up (mit Shady Records)

Relapse

Recovery

Hell: The Sequel (mit Royce da 5′9″)

The Marshall Mathers LP 2

Shady XV (mit Shady Records)

Revival

Kamikaze

Music to Be Murdered By

Curtain Call 2

Auszeichnungen nach Singles

My Name Is

Role Model

Guilty Conscience (feat. Dr. Dre)

The Real Slim Shady

Forgot About Dre (mit Dr. Dre)

The Way I Am

Stan (feat. Dido)

Without Me

Cleanin’ Out My Closet

Lose Yourself

Superman (feat. Dina Rae)

Sing for the Moment

Business

Just Lose It

Like Toy Soldiers

Mockingbird

Ass Like That

When I’m Gone

Shake That (feat. Nate Dogg)

You Don’t Know (feat. 50 Cent, Lloyd Banks und Cashis)

Smack That (mit Akon)

Crack a Bottle (feat. Dr. Dre und 50 Cent)

We Made You (feat. Chamargne Tripp)

3 a.m.

Beautiful

Forever (mit Drake, Kanye West und Lil Wayne)

Drop the World (mit Lil Wayne)

Not Afraid

Love the Way You Lie (feat. Rihanna)

No Love (feat. Lil Wayne)

I Need a Doctor (mit Dr. Dre und Skylar Grey)

Fast Lane (mit Royce da 5′9″ und Sly Jordan)

Lighters (mit Royce da 5′9″ und Bruno Mars)

Space Bound (feat. Steve McEwan)

My Life (mit 50 Cent und Adam Levine)

Berzerk

Survival (feat. Liz Rodrigues)

Rap God

The Monster (feat. Rihanna)

Headlights (feat. Nate Ruess)

Guts Over Fear (feat. Sia)

Best Friend (mit Yelawolf)

Phenomenal (feat. Liz Rodrigues)

Kings Never Die (feat. Gwen Stefani)

Walk on Water (feat. Beyoncé)

River (feat. Ed Sheeran)

Killshot

Venom

Homicide (mit Logic)

Darkness

Godzilla (feat. Juice Wrld)

Last One Standing

Auszeichnungen nach Videoalben

The Up in Smoke Tour

E

The Eminem Show (DVD)

All Access Europe

The Slim Shady Show

Eminem Presents: The Anger Management Tour

Auszeichnungen nach Liedern 
Die Auszeichnung erfolgte aufgrund von Download-Verkäufen einzelner Songs, die nicht als Singles veröffentlicht wurden.

What’s the Difference (mit Dr. Dre feat. Xzibit)

Kill You

Bitch Please II (feat. Dr. Dre, Snoop Dogg, Xzibit und Nate Dogg)

Criminal (feat. Dr. Dre)

Renegade (mit Jay-Z)

White America

Soldier

Hailie’s Song

’Till I Collapse (feat. Nate Dogg)

My Dad’s Gone Crazy (feat. Hailie Jade)

8 Mile

Patiently Waiting (mit 50 Cent)

Fack

Music Box

Cold Wind Blows

Talkin’ 2 Myself (feat. Kobe)

Won’t Back Down (feat. Pink)

W.T.P.

Going Through Changes

Cinderella Man

25 to Life (feat. Liz Rodrigues)

So Bad

Almost Famous (feat. Liz Rodrigues)

Ridaz

Love the Way You Lie (Part II) (mit Rihanna)

Bad Guy (feat. Sarah Jaffe)

Legacy (feat. Polina)

Beautiful Pain (feat. Sia)

No Favors (mit Big Sean)

Revenge (mit Pink)

The Ringer

Greatest

Lucky You (feat. Joyner Lucas)

Normal

Not Alike (feat. Royce da 5′9″)

Kamikaze

Fall (feat. Justin Vernon)

Good Guy (feat. Jessie Reyez)

Remember the Name (mit Ed Sheeran feat. 50 Cent)

Coffin (mit Jessie Reyez)

Unaccommodating (feat. Young M.A)

You Gon’ Learn (feat. Royce da 5′9″ und White Gold)

Those Kinda Nights (feat. Ed Sheeran)

Auszeichnungen nach Musikstreamings

’Till I Collapse (feat. Nate Dogg)

Lose Yourself

Mockingbird

When I’m Gone

Shake That (feat. Nate Dogg)

Not Afraid

Love the Way You Lie (feat. Rihanna)

Berzerk

Rap God

The Monster (feat. Rihanna)

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Eminem
Auszeichnungen fur Musikverkaufe